«Мульт.ру» — российская студия флеш-анимации из Санкт-Петербурга. Студией руководили Олег Куваев и Наталья Крузе. Студией были созданы мультсериалы «Масяня», «Магазинчик БО!», «Ежи и Петруччо» и «6½» и множество других мультфильмов.

Сайт студии заблокирован Роскомнадзором на территории РФ с 27 марта 2022 года из-за эпизода мультсериала «Масяня» про вторжение России на Украину. После блокировки сайта было создано зеркало http://multru.com.

О студии 
В 2001 году российский художник и дизайнер Олег Куваев из Санкт-Петербурга выложил на своей домашней интернет-странице несколько мультфильмов о забавном персонаже по имени Масяня. 22 октября 2001 года зарегистрировал сайт и домен www.mult.ru, на который стали добавляться мультфильмы о Масяне. Вскоре Куваева уволили с работы в компании pig.ru, и вместе с Натальей Крузе, которая работала в той же компании, Куваев открыл студию, которая поначалу была направлена на создание рекламных мультфильмов на заказ. Постепенно на студию приходили все новые и новые люди, и вскоре «Мульт.ру» развилась в полноценную студию. «Мульт.ру» стала первой в России студией, специализирующейся на flash-анимации.

В 2002 году телеведущий Леонид Парфенов заинтересовался «Масяней» и предложил «Мульт.ру» показывать каждую неделю мультфильмы в его программе «Намедни». Студия приняла предложение и еженедельно по ТВ транслировалась новая серия «Масяни». В конце концов в результате деятельности ООО «Масяня», продюсировавшая «Мульт.ру», прервала финансирование новых серий и сериал перестал появляться на телевидении. Впоследствии разные эпизоды сериала многократно транслировались разными каналами, но уже бессистемно.

2 февраля 2003 года студия де-факто лишилась сайта mult.ru, доступ к редактированию которого был полностью перекрыт со стороны ООО «Масяня» для Куваева и остальных сотрудников студии. После этого Куваев создаёт сайт hrundel.ru.

В 2003 году стали появляться новые сериалы — «Магазинчик БО!», повествующий о деяниях инопланетного зайца по имени БО на Земле; «6½» — мультсериал о жизни подростков, созданный по заказу сети салонов связи «Связной». Весной 2004 года был запущен сериал «Ежи и Петруччо».

В октябре 2004 года «Коммерсантъ» констатировал: 

В октябре 2006 года Олег Куваев покидает «Мульт.ру», забрав права на ключевых персонажей, объяснив это тем, что «Студия медленно умирает», а новые авторские проекты «Мульт.ру» был далеки от зайца БО и Масяни и нацелены на получение быстрой прибыли. «Масяня» и «Магазинчик БО!» до конца года выходили по сценариям Куваева, с его озвучкой и режиссурой. Студия после ухода Куваева планировала запустить 2 мультсериала «Чердачок» (для детей четырёх-шести лет) и «Лёлик и Барбарики».

По словам Куваева: 

Права на «Масяню» остались у Олега Куваева, Права на «6½» остались у сети магазинов «Связной», Права на «Магазинчик БО!» остались у Натальи Крузе, А права на «Ежи и Петруччо» — остались у радио «Ultra».

Награды 
 Премия «Открытие года», учреждённая холдингом «Рамблер» специально для проекта «Масяня».
 Пять премий на церемонии вручения третьей ежегодной «Национальной Интернет-Премии» в номинациях Гран-при, «Открытие года», «Веб Выбирает Вас!», «Приз прессы» и «Сетевое искусство».
 Диплом лауреата шестого «Российского интернет-форума» в номинации «За выдающиеся достижения в области применения интернет-технологий среди развлекательных информационных ресурсов»
 Премия на конкурсе «Профиль года» 2001 в номинации «За развитие культуры».
 Несколько наград на региональных конкурсах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студии «Мульт.ру»
 Официальный канал Youtube.com со всеми выспусками мультфимьма
 Старый сайт, действовавший до распада студии
 «Мульти-пульт» — «Коммерсантъ» № 38 (77), 11.10.2004
 «„Мульт.ру“ без Масяни» — «Коммерсантъ» № 39 (174), 23.10.2006
 «Олег Куваев покинул студию „Мульт.ру“» — «Лента. Ру», 12.10.2006

Мультипликационные студии России
Кинокомпании России
Кинематограф Санкт-Петербурга